Psia steht für:
 Pound-force per square inch, eine angloamerikanische Maßeinheit des Drucks

PSIA steht für:
 Public Security Intelligence Agency, einen japanischen Geheimdienst

PSIA